Итальянская армия:
 Вооружённые силы Италии
Королевская итальянская армия
 Итальянская армия — французская армия, действовавшая на итальянском театре революционных войн (1792—1802)